Diguillín puede referirse a:
 la Provincia de Diguillín en la región de Ñuble;
 el Río Diguillín en Chile;